Treger ist der Familienname folgender Personen:

 Konrad Treger (1480/1483–1543), Schweizer Kontroverstheologe
 Martina Treger (* 1963), deutsche Schauspielerin

Siehe auch: Träger, Traeger, Dreger, Dräger